Mouchez bezeichnet:

 Ernest Mouchez (1821–1892), französischer Seeoffizier und Astronom
 Mouchez (Mondkrater), benannt nach Ernest Mouchez